Masaryk oder Masaryková (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Masaryková (auch Alice Masaryk; 1879–1966), tschechische Soziologin
 Charlotte Garrigue Masaryková (1850–1923), US-amerikanisch-tschechische Pianistin
 Herbert Masaryk (1880–1915), tschechischer Maler
 Jan Masaryk (1886–1948), tschechoslowakischer Diplomat und Politiker
 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), tschechischer Philosoph und Politiker, Staatspräsident 1918 bis 1935

Masaryk steht für:
 (1841) Masaryk, Asteroid
 Masaryk, deutscher Raddampfer, siehe Stadt Wehlen (Schiff, 1890)
 President Masaryk, tschechoslowakisches Kriegsschiff

Siehe auch:
 Tomáš-Garrigue-Masaryk-Orden,  staatliche Auszeichnung der Tschechischen Republik
 Ivan Masařík (* 1967), tschechischer Biathlet